Éric Gérard, ingénieur belge ;
 Éric Gérard, officier et diplomate français.